Alexandre Marcos Mocaiber Cardoso (Campos dos Goytacazes, 26 de janeiro de 1951) é um médico e político brasileiro, graduado pela Faculdade de Medicina de Campos (FMC).

Em, 2004 havia sido eleito vereador em Campos dos Goytacazes, e depois presidente da Câmara. O então prefeito Carlos Alberto Campista foi afastado do cargo pela Justiça Eleitoral, e Mocaiber respondeu interinamente pela prefeitura.

Posteriormente, Alexandre Mocaiber foi eleito com 129.996 votos, contra 102.272 de Geraldo Pudim no segundo turno. se tornando prefeito eleito de Campos de 2006 a 2008.

Prefeitos de Campos dos Goytacazes
Naturais de Campos dos Goytacazes